Le Championnat d'Italie de football 1909-1910 est la treizième édition du championnat d'Italie. Le Football Club Internazionale Milano remporte son premier titre de champion.

Cette saison marque un tournant pour le championnat. Pour la première fois il se dispute sous la forme d'une poule unique abandonnant ainsi les phases de poules régionales. Le championnat se déroule désormais par saison et non plus sur l'année civile.

Résultats

Classement 

À l'issue du championnat, l'Inter et Pro Vercelli étant à égalité un barrage est disputé pour les départager.

Barrage pour le titre 

Pro Vercelli fit jouer son équipe réserve. D'autres sources indiquent des scores de 3-9 et de 3-11 pour le match de barrage.

Effectif du Football Club Internazionale Milano 
 Piero Campelli
 Roberto Fronte
 Alfredo Zoller I
 Yenni
 Virgilio Fossati I
 Stebler
 Giovanni Capra I
 Carlo Payer I
 Ernest Peterly I
 Ermanno Aebi
 Schuler

1909-1910
Championnat Italie Football 1909-1910 D1
Championnat Italie Football 1909-1910 D1
Italie D1
Italie D1